Janne Jalasvaara (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kärpät Oulu, il commence sa carrière en SM-liiga avec l'Espoo Blues. De 2006 à 2011, il porte les couleurs du KalPa. En 2011, il intègre l'effectif du OHK Dinamo dans la Ligue continentale de hockey. L'équipe remporte la Coupe Gagarine 2012 et 2013.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 14|| 0|| 0|| 0|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| |2003-2004|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 39|| 0|| 1|| 1|| 16|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004 || Suomi 20 ans || Mestis || 3|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 49|| 1|| 5|| 6|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 17|| 0|| 0|| 0|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006 || Haukat Järvenpää || Mestis || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HC Salamat Kirkkonummi || Mestis || 5|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 6|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 44|| 2|| 6|| 8|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 55|| 9|| 13|| 22|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 51|| 5|| 14|| 19|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 55|| 9|| 16|| 25|| 88|| 13|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2010-2011|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 40|| 9|| 8|| 17|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HK Dinamo Moscou || KHL || 10|| 1|| 5|| 6|| 10|| 6|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2011-2012 || HK Dinamo Moscou || KHL || 38|| 5|| 8|| 13|| 32|| 21|| 0|| 5|| 5|| 10
|-
| 2012-2013 || HK Dinamo Moscou || KHL || 36|| 6|| 9|| 15|| 30|| 19|| 4|| 3|| 7|| 10
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 41|| 2|| 7|| 9|| 19|| 7|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 58|| 5|| 7|| 12|| 22|| 11|| 1|| 3|| 4|| 13
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL || 57|| 0|| 6|| 6|| 57|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2016-2017 || HC Red Star Kunlun || KHL || 49 || 5 || 11 || 16 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018|| Rögle BK || SHL ||25 ||1 ||0 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019|| Timrå IK || SHL ||38 ||2 ||1 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| Pelicans Lahti || SM-liiga||30 ||2 ||8 ||10 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021|| HC Dukla Trencin || Extraliga ||12 ||0 ||0 ||0 ||33 || 10|| 0|| 1|| 1|| 4 
|-
| 2021-2022|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 18 || 2 || 3 || 5 || 42 || 14 || 0 || 6 || 6 || 2
|-
| 2022-2023|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus ||  || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 8|| 0|| 0|| 0|| 20|| +7|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2003 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| +1|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2004 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 6|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 6|| 0||align="left"| Quatrième place

Palmarès 
 KHL :
 Champion (2) : 2012 et 2013
 Championnat de France :
 Champion (1) : 2022

Références 

Naissance en avril 1984
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du HK Dinamo Moscou
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Sotchi
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Rögle BK
Joueur du Timrå IK
Joueur des Pelicans Lahti
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du Grenoble métropole hockey 38